

Biografia 
Era il terzo figlio maschio e probabilmente il primo figlio maschio legittimo, del re Ruggero I di Sicilia e della sua seconda moglie Eremburga di Mortain. Suo padre lo creò Conte di Troina, ma poco altro si sa di lui.

Morì dopo il 1098, ma non si sa con certezza quando, se sopravvisse al padre non reclamò il titolo di Gran Conte di Sicilia.

Ascendenza

Note

Bibliografia 
 Hubert Houben, Ruggero II di Sicilia: un sovrano tra Oriente e Occidente. Laterza, Roma 1999.
  Curtis, Edmund. Roger of Sicily and the Normans in Lower Italy 1016-1154. G.P. Putnam's Sons: Londra, 1912.

Voci correlate 
 Altavilla
 Contea di Sicilia
 Regno di Sicilia
 Normanni

Altavilla